Szlezwik-Holsztyn (niem. Schleswig-Holstein) – kraj związkowy w Niemczech
Geografia historyczna
 Schleswig-Holstein – była prowincja pruska
 Księstwo Szlezwik-Holsztyn – faktycznie: Księstwo Holsztynu i Księstwo Szlezwiku
Niemieckie okręty
 "Schleswig-Holstein" – niemiecki pancernik z okresu I i II wojny światowej
 "Schleswig-Holstein" – niszczyciel typu 101 (Hamburg), w służbie 1964-1994
 "Schleswig-Holstein" (F 216) – fregata typu 123 (Brandenburg), w służbie od 1994
 "Schleswig-Holstein" – współczesny niemiecki prom typu ro-ro